Flornoy est un patronyme et un nom de lieu.

Patronyme 

 Bertrand Flornoy (1910-1980), explorateur et homme politique français.
 Jean-Claude Flornoy (1950-2011), cartier

Toponyme 

 Flornoy, ancienne commune de la Haute-Marne fusionnée en 1972 dans la commune de Troisfontaines-la-Ville.